Thomas Black peut désigner :
 Thomas Reuben Black (1832-1905), un agriculteur et un homme politique canadien ;
 Thomas Black (1910-1993), un écrivain américain de romans policiers.